L'appellation Église Sainte-Aldegonde peut désigner :

 Église Sainte-Aldegonde de Alken (Belgique) ;
 Église Sainte-Aldegonde d'Écaussinnes-Lalaing (Belgique) ;
 Église Sainte-Aldegonde d'Hérinnes (Belgique) ;
 Eglise Sainte-Aldegonde de Ophain, fondée en 1766, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Belgique)
 Église Sainte-Aldegonde de Malzy (Picardie, France) ;
 Église Sainte-Aldegonde de Sterpenich (Belgique).

Sainte-Aldegonde